Le nom John Davidson peut faire référence à :
 John Davidson (1855-?), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Davidson (1857-1909), un poète et dramaturge écossais ;
 John Davidson (1876-1954), officier de l'armée britannique ;
 John Davidson (1878-1970), un botaniste écossais ;
 John Davidson (1886-1968), un acteur américain ;
 John Davidson (1926-2019), ingénieur chimiste britannique ;
 John Davidson (né en 1932), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Davidson (né en 1941), un acteur, présentateur et chanteur américain ;
 John Davidson (né en 1953), un joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace.

Voir aussi